Вињедос Гвадалупе има више значења:

 Вињедос Гвадалупе (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Вињедос Гвадалупе, Хесус Салас Делгадо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику